Ahmed Huber (1927-2008), gestionnaire de banque et journaliste suisse ;
 Alexander Huber (né en 1968), grimpeur et alpiniste allemand, frère de Thomas Huber ;
 Alexander Huber (1985-), footballeur allemand ;
 Aloysius Huber (1815-1875), agitateur politique ;
 Anke Huber (née en 1974), joueuse de tennis professionnelle ;
 Annemarie Huber-Hotz (1948-2019), chancelière de la Confédération suisse ;
 Arnold Huber, (né en 1967), lugeur et bobeur italien ;
 Bernhard A. Huber (né en 1967) arachnologiste autrichien ;
 Charles Huber (1818-1907) botaniste et horticulteur français, dont l’abréviation botanique standard est C.Huber ;
 Charles Huber (1847-1884) : explorateur français ;
Daniel Huber (né en 1993), sauteur à ski autrichien ;
 Ernest Huber (1910-2006), illustrateur et graveur alsacien ;
 Erwin Huber (né en 1946), homme politique allemand ;
 Eugen Huber (1849-1923), juriste suisse ;
 François Huber (1750-1831), naturaliste suisse ;
 Franz Josef Huber (1902-1975), chef de la gestapo de Vienne ;
 Fritz Huber (1931-2017), skieur alpin autrichien ;
 Gabi Huber (née en 1956), femme politique suisse ;
 Gaby Huber (née en 1980), joueuse de squash suisse ;
 Gérard Huber (1946-2011), psychanalyste français ;
 Gerold Huber (né en 1969), pianiste allemand ;
 Günther Huber (né en 1965), bobeur italien ;
 
 Hans Huber (né en 1934), boxeur allemand ;
 Hans Huber (1884-1973), éditeur suisse ;
 Hans Huber (1852-1921), compositeur suisse ;
 Jacques Huber (ou Jakob Huber) (1867-1914), un botaniste suisse dont l’abréviation botanique standard est Huber ;
 Jean Huber (1721-1786), peintre et silhouettiste genevois, père de François Huber ;
 Johann Rudolf Huber (1668-1748), portraitiste suisse ;
 Johannes Lambertus Huber (1750-1826), homme politique néerlandais ;
 Jon Huber (né en 1979), catcheur américain plus connu sous le nom de Luke Harper ou Harper ;
 JoKarl Huber (1902-1996), artiste allemand ;
 Jon Huber (né en 1981), joueur de baseball américain ;
 Joseph Huber (1893-1976), gymnaste artistique français ;
 Julia Huber (née en 1998), sauteuse à ski autrichienne ;
 Karl Huber (1915-2002), politicien suisse ;
 Katharina Huber (née en 1995), skieuse alpine autrichienne ;
 Klaus Huber (1924-2017), compositeur suisse ;
 Kurt Huber (1893-1943), résistant allemand ;
 Liezel Huber (née en 1976), joueuse de tennis professionnelle ; 
 Lotti Huber (1912-1998), actrice allemande, chanteuse, danseuse, écrivaine et artiste d'avant-garde ;
 Marie Huber (1695-1753), théologienne genevoise, tante de François Huber ;
 Norbert Huber (né en 1964), lugeur italien ;
 
 Marcel Huber (né en 1927), coureur cycliste suisse.
  (né en 1958), homme politique allemand.
 Marion Huber (1927-), athlète chilienne ;
 Marion Rønning Huber (1991-), biathlète et fondeuse norvégienne ;
 Max Huber (1874-1960), juriste suisse ;
 Michael Huber (1727-1804), philologue, écrivain et historien allemand spécialisé en littérature et en peinture ;
 Michel Huber (1875-1947), statisticien et démographe français ;
 Nicolas Huber (né en 1995), snowboardeur suisse ;
 Pierre Huber (1777-1840), naturaliste suisse ;
 Pierre Antoine François Huber (1775-1832), général de brigade français ;
 
Robert Huber (né en 1937), biochimiste allemand,
 Robert Huber (1901–1995), ingénieur suisse,
  (1878–1946), tireur sportif finnois,
  (1922–2001), personnalité politique et du monde des affaires américaine,
  (né en 1920), homme politique américain.
 Sasha Huber (1975-), artiste multidisciplinaire d’origine suisso-haïtienne ;
 Svenja Huber (née en 1985), handballeuse internationale allemande ;
 
 Thomas Huber (né en 1966), alpiniste allemand ;
 Thomas Huber (né en 1955), artiste suisse.
 Titus Maximilien Huber (1872-1950), mécanicien polonais ;
 Urs Huber (né en 1985), coureur cycliste suisse ;
 Wilfried Huber (né en 1970), lugeur italien ;
 Willie Huber (1958-2010), joueur de hockey sur glace ;
 Wolf Huber (vers 1485-1553), peintre autrichien.

Voir aussi

Liens externes 
 Huber (verwandt.at), (verwandt.de), (verwandt.ch), (familleunie.fr), (verwant.nl), (moikrewni.pl), (dynastree.co.uk)

Article connexe  
 

Patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien